Il doppio  del Natomas Men's Professional Tennis Tournament 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Lester Cook e David Martin erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rik De Voest e Izak van der Merwe hanno battuto in finale 4–6, 6–4, [10–7] Nicholas Monroe e Donald Young.

Teste di serie

  Carsten Ball /  Chris Guccione (ritiro per l'infortunio di Ball)
  Rik De Voest /  Izak van der Merwe (campioni)

  Ryler DeHeart /  Pierre-Ludovic Duclos (quarti di finale)
  Alex Kuznetsov /  Travis Rettenmaier (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Natomas Men's Professional Tennis Tournament 2010